Miejscowości w USA:
 Moultrie – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Colquitt
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Moultrie (ang. Moultrie County) – w stanie Illinois